El topónimo Tandridge puede hacer referencia a varios lugares ubicados en el condado de Surrey (Inglaterra):

 el distrito de Tandridge;
 el pueblo y la parroquia de Tandridge, en el distrito anterior; o
 la antigua centena de Tandridge.